You'll Never Walk Alone – canzone scritta dalla coppia statunitense Rodgers/Hammerstein per il musical del 1945 Carousel
 You'll Never Walk Alone – album di Elvis Presley, pubblicato nel 1971
 You'll Never Walk Alone – album di Roy Hamilton del 1954